Crystal Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crystal Spring (Michigan)
 Crystal Spring (Minnesota)
 Crystal Spring (New York)
 Crystal Spring (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Crystal Springs